T++ — язык программирования
 Т-лимфоциты
Т-трубочки - поперечные трубочки мышечных волокон